pi greco al quadrato
Piquadro, azienda italiana di prodotti di pelletteria
Sezione π², romanzo di fantascienza
Pquadro, band italiana (2006-2011) formata da Piero Romitelli e Pietro Napolano